Osoby o tym nazwisku:
 Charles Berglund – szwedzki hokeista
 Fredrik Berglund – szwedzki piłkarz
 Kalle Berglund – szwedzki lekkoatleta
 Kelli Berglund – amerykańska aktorka i tancerka
 Paavo Berglund – fiński dyrygent
 Patrik Berglund – szwedzki hokeista, olimpijczyk
 Per-Arne Berglund – szwedzki lekkoatleta